Touch — пятый студийный альбом американской певицы Лоры Брэниган, выпущенный в 1987 году на лейбле Atlantic Records.

Чарты

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Боб Марлетте — гитара, бэк-вокал;

Примечания 

Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Atlantic Records
Альбомы на английском языке